Brendan Shanahan – dirigente sportivo ed ex hockeista su ghiaccio canadese
 James Shanahan, noto come Jamey Jasta – cantante e musicista statunitense
 Kyle Shanahan – allenatore di football americano statunitense
 Mike Shanahan – ex allenatore di football americano statunitense